El término Nabu, puede referirse a:

 Nabu, el dios asirio y babilónico de la sabiduría y la escritura. 
 Nabu, personaje de la serie animada ''Winx Club
 Nabu, personaje místico y mágico de DC Comics 
 Reloj Razer Nabu, un reloj inteligente para gamers
 NABU Network, un sistema de microcomputadora obsoleto
 Hotel Nabu, Hotel ubicado en Estambul, Turquía